Raja kan syfta på:

 Raja (djur) – ett släkte av rockor
 Raja (företag) – en grossist av förpackningsmaterial i Frankrike
 Raja (indisk adelstitel) – en konung

Geografi

Estland 

 Raja, Jõgevamaa, Jõgeva län, Kasepää vald,

Indonesien 

 Desa Raja, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Sydsudan 

 Raja (ort i Sydsudan), Western Bahr el Ghazal,

Se även 
Raya